Герб города Красноя́рска является официальным символом Красноярска. Основу герба города представляет собой червлёный геральдический щит на котором изображён золотой лев, держащий в правой лапе золотую лопату, а в левой — золотой серп.

Описание 
 В червленом поле золотой стоящий на задних лапах лев, держащий в правой лапе золотой заступ, а в левой — золотой серп. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах, окруженной по обручу золотым лавровым венком. Щитодержатели: слева — серебряный единорог с золотым рогом, справа — серебряный конь, у обоих копыта, гривы и хвосты золотые, глаза и языки червленые. Подножие золотое в виде растительного орнамента, обвитого лентой ордена Октябрьской Революции.

История

Острожная печать

Печать Красноярского острога известна с середины XVII века (приложена к грамоте 1644 года). На печати изображался единорог («инрог») и надпись: «Печать государева земли Сибирские Красноярского острогу».
В своей статье («Гербовед» № 84) историк Г. И. Королев приводил цитату из «Сибирской истории» И. Э. Фишера:
«К красноярскому гербу единорога, чаятельно, подали повод разные роды рогатых зверей, водящихся в горах сей провинции, несмотря, что так называемого единорога нет ни там, ниже в другом каком месте».
По версии Г. И. Королева единорог мог отражать местную легенду о гигантском рогатом подземном звере, связанную с частыми находками костей и бивней мамонтов.

Первый герб

В 1804 году Красноярск стал частью Томской губернии — в том же году был утверждён первый герб города:

«В щите, разделённом надвое, в верхней половине герб Томской, а в нижней в серебряном поле на земле с левой стороны означена красная гора».По геральдическим правилам в верхней половине герба должно было находиться изображение герба губернского города, а в нижнем — эмблема подчинённого города.

В декабре 1822 года Красноярск стал центром Енисейской губернии, однако герб остается прежним.
В 1836 году предлагался вариант, который так и не был утверждён. Проект изначально относился к Енисейской губернии: «В голубом щите представлены молоток и сноп из колосьев, означающий плодородную почву земли; далее видно большое глинистое возвышение с обрывами красного цвета, облегающее город на большое пространство по левой стороне реки Енисея».

Золотой лев
23 ноября 1851 года Красноярск получает новый герб: «В червлёном щите изображён золотой, стоящий на задних лапах лев, который несёт в передних лапах того же металла серп и лопату. Щит увенчан золотою императорскою короною». Лев символизировал силу и мужество, а серп и лопата отражали главное занятие жителей — земледелие и добычу ископаемых, в первую очередь — золота. В 1840-е годы Енисейская губерния стала основным центром золотодобычи в Сибири.

Герб Красноярска начал употребляться в качестве губернского, формальное же его утверждение было произведено царским указом от 5 июля 1878 года. В соответствии с новым статусом, он получил обрамление дубовыми листьями, соединенными андреевской лентой. Этот герб выполнял официальную функцию до начала советского периода истории.

В составе РСФСР, территория Енисейской губернии подвергается переустройству: в 1925г. город лишается прежнего статуса и переходит в окружной, а в 1934г. становится столицей одноименного края. В этой ситуации, герб сохраняет лишь своё культурно-историческое значение. Был восстановлен Постановлением администрации города № 910 от 28 ноября 1994 г.

Неформальное использование 

Оживший интерес к дореволюционному символу проявился в год празднования 350-летия Красноярска. К этому событию было выпущено большое количество сувенирной продукции (значков, буклетов и т.д.), с узнаваемыми образами города, в числе которых был геральдический лев. А главная газета города «Красноярский рабочий» вышла специальным номером, использовав изображение льва в оформлении первой полосы.

В 1987—89 годах смальтовая мозаика в виде стилизованной исторической эмблемы украсила фасад стадиона «Енисей».

Герб Красноярска сегодня 

Действующий герб города основан на образце 1851 года, и был принят Красноярским городским советом 19 сентября 2004 года. Описание герба:

26 мая 2010 года на сессии Городского Совета депутатов был утвержден доработанный («торжественный») вариант герба города Красноярска. Герб дополнен новыми статусными элементами — щитодержателями — это серебряные единорог и конь, расположенные на золотом подножии в виде растительного орнамента. Прежняя редакция осталась в силе, были регламентированы условия использования для обеих версий.

Геральдическое описание:

«В червлёном поле золотой стоящий на задних лапах лев, держащий в правой лапе золотой заступ, а в левой — золотой серп. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах, окружённой по обручу золотым лавровым венком. Щитодержатели: справа — серебряный единорог с золотым рогом, слева — серебряный конь, у обоих копыта, гривы и хвосты золотые, глаза и языки червлёные. Подножие золотое в виде растительного орнамента, обвитого лентой ордена Октябрьской Революции».

Лев символизирует силу, храбрость, гордость, великодушие, милосердие, отвагу, власть. Заступ олицетворяет подземные богатства Красноярья, а серп — наземные.

Украшения геральдического щита соответствуют современному статусу и значению города:
 корона с лавровым венком на обруче указывает на то, что город Красноярск является административно-политическим центром субъекта Российской Федерации — Красноярского края;
 единорог, с первой печати острога Красноярского, датируемой 1644 годом, символизирует чистоту и очищение;
 конь, с официального герба города 1804 года, когда Красноярск входил в Томскую губернию, символизирует сибирские просторы, могущество и смелость;
 растительный орнамент, обрамляющий щит герба города снизу и являющийся подножием для щитодержателей, применялся в народном творчестве Сибири, в том числе городе Красноярске;
 лента указывает на то, что город Красноярск награждён орденом Октябрьской Революции.
 червлень (красный цвет) символизирует красоту местности, где расположен город, самобытность его архитектуры, трудовые достижения жителей города;
 золото — символ богатства и процветания города;
 серебро символизирует сибирские просторы, снега и чистые помыслы граждан города во все времена.

Воспроизведение герба города допускается без щитодержателей и подножия; в виде фигуры льва или льва, помещённого на щите, а также в одноцветном варианте.

Воспроизведение герба города с щитодержателями и подножием может быть использовано только при размещении герба города:

 в рабочих кабинетах Главы города, председателя городского Совета, в зале, где проводятся сессии городского Совета, в зале приёма Главы города;
 на почётных грамотах, нагрудных знаках, знаках отличия (удостоверениях и свидетельствах к ним), награждение которыми производится по решению Главы города, городского Совета;
 на официальных сайтах органов местного самоуправления и Избирательной комиссии города Красноярска;

Герб города с щитодержателями и подножием, а также сувенирная продукция с данной символикой могут использоваться и вручаться во время празднования Дня города Красноярска, связанного с юбилейной датой города, церемоний встреч и проводов глав и (или) делегаций иностранных государств, межгосударственных, межправительственных делегаций, посещающих город Красноярск с официальными визитами.

Согласно разъяснению Департамента социальной политики городской администрации Красноярска, дополненный щитодержателями герб не отменяет прежнего, утверждённого в 2004 году. Оба одинаково «законны», отличаются лишь случаи их использования.
</div>
</div>

См. также 
 Флаг Красноярска
 Герб Красноярского края

Примечания

Ссылки 
 Положение о гербе и флаге города Красноярска

Красноярск
Символы Красноярска
К
Гербы с башенными коронами
Гербы с изображением львов
Гербы с изображением серпа
Гербы с единорогами-щитодержателями
Гербы с лошадьми-щитодержателями
Гербы с изображением лопаты